

Медісон-Гайтс — місто, штат Мічиган
 Медісон-Гайтс — переписна місцевість, штат Вірджинія